RVV steht als Abkürzung für:
 Raad van Verzet, niederländische Widerstandsorganisation im Zweiten Weltkrieg
 Flughafen Raivavae, Flughafen in Französisch-Polynesien (IATA-Code)
 Reeve Aleutian Airways, ehemalige US-amerikanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Regensburger Verkehrsverbund
 Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding

Abkürzung